Швинау:

 Швинау — коммуна в Германии, в земле Нижняя Саксония.
 Швинау — река в Германии, протекает по земле Нижняя Саксония.